Pentax «P3n» (другие названия «P30n» и «P30t») — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат. Различные модификации этой камеры производились с 1988 по 1997 год в чёрном, чёрно-сером и сером исполнениях. Камера была рассчитана на малобюджетный сегмент рынка: ручная фокусировка и курковая протяжка плёнки, отсутствие информационного жидкокристаллического табло существенно снижали цену.

Названия и модификации 
Различия между всеми тремя модификациями минимальны и представлены в таблице:

Основные характеристики 
 Режимы: M (ручной), Av (приоритета диафрагмы), P (режим программной линии).

 Репетир диафрагмы.
 Блокировка экспозамера.
 Электронный затвор из металлических шторок с вертикальным ходом 1 — 1/1000 сек, В.
 Питание 2 x 1.5 Вольта (A76, SR44, LR44).
 Ручная протяжка плёнки.
 Встроенный экспонометр.
 Отображение выдержки в видоискателе.
 Автоспуск — 12 сек.

Совместимость 
Как и любая другая камера Pentax оснащенная байонетом KA, «P3n» может работать с любыми объективами Pentax у которых есть кольцо управления диафрагмой.

Необходимо лишь учесть тот факт, что существуют объективы рассчитанные для использования с APS-C-камерами. Такие объективы дадут сильнейшее виньетирование.

См. также 
Байонет KA

Ссылки 
 Описание, характеристики и фотографии Pentax «P3n» на сайте Божидара Димитрова
 Руководство пользователя

Примечания 

Плёночные зеркальные фотоаппараты Pentax
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1988 году